Чемпионат России по баскетболу — проводится с 1992 года, сразу после распада СССР.

Чемпион России с сезона 2013-2014 определяется в турнире Единая лига ВТБ, после закрытия другой лиги ПБЛ.

Чемпионом становится клуб, который покажет лучший результат в плей-офф Единой Лиги ВТБ. Клубы из других стран принимающих участие в турнире, чемпионом России быть не могут.

Призеры 

 Наибольшее количество титулов — ЦСКА — 27
 Наибольшее количество титулов подряд — ЦСКА — 18 (2003—2021)

Все победители регулярных чемпионатов России

См. также 
 Суперлига А (женщины)
 Система баскетбольных лиг России
 Кубок России по баскетболу
 Чемпионат СССР по баскетболу

Примечания

Ссылки 
 Российская федерация баскетбола

Чемпионат России по баскетболу